Денис Даллан (, родился 4 марта 1978 года в Азоло) — итальянский регбист, игравший на позиции центра и винга. Младший брат регбиста .

Биография

Игровая карьера 
Вырос в Азоло, начинал карьеру в «Бенеттоне» в 1997 году и в первый же сезон завоевал Кубок Италии. В сборной Италии дебютировал при  в 1999 году в тестовой игре против Шотландии (ранее играл против второй сборной Франции, матч не был признан официальным). Несмотря на выступления в сборных под руководством  и  в рамках матчей против команд Кубка пяти наций, Даллан не попал в заявку на чемпионат мира 1999 года в Уэльсе.

В активе Даллана значатся выступления на Кубке шести наций 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 годов (23 матча из 25 матчей Италии на Кубке). Включён Джоном Кируэном в заявку на чемпионат мира 2003 года, сыграл там три матча за сборную Италии. В 2006 году Даллан, выигравший чемпионат Италии в седьмой раз, перешёл из команды из Тревизо в парижский «Стад Франсе», где завоевал в сезоне 2006/2007 титул чемпиона Франции. После победы вернулся в Италию, где выиграл в составе «Крочати Пармы» в 2008 году Кубок Италии, а в сезоне 2008/2009 с братом Мануэлем перешёл в «Венецияместре». Последний сезон отыграл в «Аматори Милано», куда перешёл по предложению тренера  и спортивного директора клуба .

В сезоне 2014/2015 года сыграл за клуб «»: 29 ноября 2014 года вышел на замену в игре против «», но его команда проиграла 0:36 «орлам».

Вне регби 
 14 ноября 2009 года на «Джузеппе Меацца» перед матчем сборных Италии и Новой Зеландии исполнил гимн Италии, при этом не будучи профессиональным певцом.
 В 2010 году Даллан принял участие в реалити-шоу «» (итальянская версия реалити-шоу «Survivor», известного в России как «Последний герой») и выбыл в полуфинале программы.
 Проживает в настоящее время в Виареджо, где управляет любительским клубом «Титани», являющимся спортивным и социальным проектом.

Достижения 
  Чемпионат Италии:
 Чемпион: 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 2000/2001, 2002/2003, 2003/2004, 2005/2006 (все — «Бенеттон Тревизо»)
  Кубок Италии:
 Победитель: 1997/1998, 2004/2005 («Бенеттон Тревизо»), 2007/2008 («Крочати Парма»)
 Суперкубок Италии:
 Победитель: 2006 («Бенеттон Тревизо»)
  Чемпионат Франции:
 Чемпион: 2006/2007 («Стад Франсе»)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Регбисты Италии
Игроки РК «Бенеттон»
Игроки РК «Стад Франсе»
Игроки РК «Крочати»
Игроки РК «Венецияместре»
Игроки РК «Аматори Милано»
Игроки РК «Кавальери Прато»
Игроки сборной Италии по регби